Arthur Brown (musicus) (1942), Brits zanger
 Arthur Erwin Brown (1850–1910), Amerikaans zoöloog
 Arthur Roy Brown (1893–1944), Canadees piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Arthur Whitten Brown (1886–1948), Amerikaans navigator
 Arthur Brown (senator), Senator van de Amerikaanse staat Utah
 Arthur Winton Brown, Nieuw-Zeelands politicus